More Than a Woman (album), album van Toni Braxton
 More Than a Woman (Aaliyah), single van Aaliyah
 More Than a Woman (Bee Gees), single van de Bee Gees
 More Than a Woman (Tavares), single van Tavares, cover van de versie van de Bee Gees
 More Than a Woman (911), single van 911, cover van de versie van de Bee Gees